Il existe plusieurs Jackson Square de par le monde :
 Jackson Square à La Nouvelle-Orléans aux États-Unis ;
 
 Lloyd D. Jackson Square à  Hamilton au Canada.

Homonymie